Kokoška může být:

 kokoška – malý, ale téměř globálně rozšířený rod jednoletých nebo dvouletých bylin z čeledi brukvovitých

příjmení
 Ladislav Kokoška (* 1971) – český etnobotanik a etnofarmakolog
 Luděk Kokoška (* 1965) – český fotbalista, obránce
 Miroslav Kokoška (1944–2005) – český hráč na marimbu a hudební skladatel

Česká příjmení